Leif Eiriksson beschreibt folgende Schiffe:

 einen Saugbagger, siehe Cristóbal-Colón-Klasse
 eine Ölbohrplattform, siehe Trosvik Bingo 9000